Barbed Wire steht für:

 Stacheldraht
 Stacheldraht (1927), US-amerikanischer Film

Barb Wire steht für:
 Barb Wire, US-amerikanische Comic-Verfilmung von 1996
 Barb Wire (Comic), US-Comicserie